Finisterre of 
Fisterra (A Coruña), een gemeente in de Spaanse provincie A Coruña
Comarca de Fisterra, een comarca van de Spaanse provincie A Coruña
Cabo Finisterre, een granietheuvel in de gemeente Fisterra, in Galicië, Spanje
Fisterra (ERP), een ERP-systeem
Finisterre (beeldroman), een beeldroman van Marc Legendre
Finisterre (band), een Italiaanse progressieve rockband
Finistère, een departement in Bretagne, Frankrijk

Personen
Alejandro Finisterre (of Alexandre de Fisterra), een Spaanse dichter, uitvinder en redacteur